Guro hace referencia a varios artículos:

Personas 

 Guro Knutsen Mienna, exfutbolista noruega.

Artes marciales 
En las artes marciales filipinas, título reservado a los maestros. Es una palabra tagala, gurò que significa «profesor» o «maestro», tomada del sánscrito गुरु (gūru), que también ha ingresado al español como gurú.

Etnia africana 
Etnia guro, en Costa de Marfil.
Idioma guro, kweni (kwéndré) o lo, es una lengua mandé hablada por cerca de medio millón de personas en Costa de Marfil

Cultura japonesa 
Ero-guro, movimiento artístico japonés que nace como protesta a los temas tabú de dicho país

Lugares 
Guro-gu, distrito de Seúl, Corea del Sur